Patriarcato – in antropologia, l'organizzazione familiare in cui l'autorità è detenuta dall'uomo più anziano
 Patriarcato – nel cristianesimo, territorio amministrato da un patriarca (tanto un patriarca effettivo, che un vescovo che abbia tale denominazione solo come titolo onorifico)
Patriarcato – in sociologia, è un sistema sociale in cui gli uomini principalmente detengono il potere

Pagine correlate
Patriarca

Altri progetti